Casillas de Coria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casillas de Coria (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casillas de Coria (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar